Hsi-chih Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xizhi Jiang, vattendrag, Guangdong, 
 Xi Jiang (vattendrag i Kina, lat 22,80, long 113,05), 

Robotskapade Kinaförgreningar